Первая футбольная лига 2000/2001 () — 44-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 11 августа 2000 года и закончился 26 мая 2001 года. Победителем стал «Фенербахче», выигравший чемпионат в 14-й раз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

2000/2001
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2000 году
Спорт в Турции в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001